Corydon puede hacer referencia a:

Literatura
Corydon, ensayo de Andre Gide

Geografía
Corydon (Indiana)
Corydon (Iowa)
Corydon (Kentucky)
Municipio de Corydon (condado de McKean, Pensilvania)

Zoología
 Corydon sumatranus o Eurilaimo sombrío.